Zentralhaus steht für
 Allgäu Tower, vormals Zentralhaus, Gebäudekomplex in Kempten 
 Zentralhaus der Jungen Pioniere, Berlin

Siehe auch:
Central Hall